IV Mistrzostwa śródziemnomorskie w zapasach w rozgrywane były w serbskim mieście Kanjiža między 9 a 15 czerwca 2014 roku.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa śródziemnomorskie w zapasach
2014 w zapasach
2014 w Serbii
Zapasy w Serbii
Sport w Wojwodinie